Gammelhembergtjärnarna är en grupp småsjöar i Ströms socken, Jämtland och Strömsunds kommun
Gammelhembergtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 714185-146221), sjö i Strömsunds kommun
Gammelhembergtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 714200-146177), sjö i Strömsunds kommun
Gammelhembergtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 714200-146240), sjö i Strömsunds kommun